Дорогин — фамилия; имеет женскую форму Дорогина.
 Дорогин, Александр Сергеевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Дорогин, Валерий Фёдорович (род. 1946) — советский и российский военный деятель, вице-адмирал.
 Дорогин, Николай Павлович (...уп.1862, 1887) — действительный статский советник (с 1887) по Министерству юстиции РИ. 
 Дорогина, Галина Георгиевна (1940—2006) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Дорогино